Отборните титли на Разбиване са кеч световни отборни титли, създадени и използвани от американската кеч организация WWE за тяхното шоу Разбиване. Разкрити на 23 август 2016 на Разбиване на живо, те са създадени за да конкурират на Отборните титли на Първична сила.

История 
След пресъздаването на разширяването на марките и жребий на 19 юли 2016, Отборните шампиони на WWE Нов Ден са преместени в Първична сила, оставяйки Разбиване без отборни титли. През следващия месец, главният мениджър на Разбиване Даниъл Брайън твърди, че иска да изгради отборната дивизия, преди да създаде нови титли. Веднага след Лятно тръшване на 23 август 2016 в епизод на Разбиване на живо, Брайън и Пълномощника на Разбиване Шейн Макмеън представят новите Отборни титли на Разбиване (титлите на Първична сила си сменят името). Урежда се турнир, короноващ първите шампиони, финала на който се провежда на Ответен удар.

Дизайнът на титлите на Разбиване е близък с този на титлите на Първична сила, различавайки се по поясите, които са сини (вместо черни) символизирайки цвета на Разбиване и по метала, който е сребърен (вместо бронзов).

Встъпителен турнир 

† След като Чад Гейбъл претърпява нереална травма, след победата над Братя Усо, Американска Алфа са извадени от финала и мач между Братя Усо и Хайп Броус е уреден за Ответен удар, победителите в който ги замества във финала.

Носители 
За   , 5 отбора са носители на титлите по един път. Хийт Слейтър и Райно са първите шампиони. Братя Усо са носители за най-дълго време -124 дни, докато Семейство Уайът са носители за най-кратко време – 23 дни (въпреки че според WWE са 24). Най-стария шампион е Райно, който е на 40, най-младия е Джейсън Джордан, който е на 28.

Нов ден (Големият И, Кофи Кингстън и Ксавиер Уудс) са настоящите шампиони, които побеждават Братя Усо на 23 юли 2017 на Бойно поле във Филаделфия, Пенсилвания. Кингстън и Уудс печелят мача, но Големият И също е шампион под провалилото на Фрийбърдс.

Комбинирано носене 
На   .

За отбор

За кечист

Вижте също 
 Отборни титли на Първична сила
 Отборни титли на NXT
 Световни отборни титли

Източници 

WWE титли